Ченало има више значења:

 Општина Ченало (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ченало (Ченало, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику